Бундеслига 2018/2019 () — 107-й сезон чемпионата Австрии по футболу. Он начался 27 июля 2018 года и закончился в мае 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу никто не покинул. Из Первой лиги пришли «Ваккер Инсбрук» и «Хартберг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Чемпионский раунд

Раунд на выбывание

Плей-офф за Лигу Европы

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Австрии на soccerway

2018/2019
Австрия
Спорт в Австрии в 2018 году
Спорт в Австрии в 2019 году